Simonyi Imre (1819–1864) orvos
 Simonyi Imre (1920–1994) József Attila-díjas költő

Hasonló néven
 Simony Imre (1791–1851) református lelkész